Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla třetí nasazená australská tenistka Samantha Stosurová, která před čtvrtfinále odstoupila pro poranění levého zápěstí.

Vítězkou dvouhry se stala desátá nasazená a 22letá Caroline Garciaová, jež ve finále zdolala chorvatskou kvalifikantku Mirjanu Lučićovou Baroniovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Lučićová Baroniová si zahrála finále ve Štrasburku opět po devatenácti letech.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
 Sara Erraniová (1. kolo)
 Sloane Stephensová (2. kolo)
 Samantha Stosurová (odstoupila)
 Kristina Mladenovicová (semifinále)
 Monica Niculescuová (odstoupila)
 Camila Giorgiová (odstoupila)
 Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
 Tímea Babosová (2. kolo)
 Alizé Cornetová ''(1. kolo)
 Caroline Garciaová (vítězka)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=195

|RD1-seed1=LL
|RD1-team1= Virginie Razzanová
|RD1-score1-1=77
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=5
|RD1-seed2=10
|RD1-team2= Caroline Garciaová
|RD1-score2-1=63
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=7

|RD1-seed3=4/WC
|RD1-team3= Kristina Mladenovicová
|RD1-score3-1=1
|RD1-score3-2=1
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=10
|RD2-team1= Caroline Garciaová
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=1
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=Q
|RD2-team2=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2016
WTA Tour 2016